Seznam polkov z zaporedno številko 140.

Seznam 
 Pehotni
 140. pehotni polk (ZDA)
 140. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 140. strelski polk (ZSSR)
 140. gorski polk (Wehrmacht)
 140. strelski polk (Wehrmacht)
 140. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 140. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 140. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 140. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 140. artilerijski polk (Wehrmacht)
 140. tankovski artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi